

Станвуд — місто, штат Айова
 Станвуд — місто, штат Вашингтон
 Станвуд — селище, штат Мічиган